Карлос Эспинола:
 Эспинола, Карлос Альберто (род. 1975) — парагвайский и эквадорский футболист.
 Эспинола, Карлос Маурисио (род. 1971) — аргентинский спортсмен, неоднократный призёр Олимпийских игр по парусному спорту.
 «Карлос Эспинола» — заглавный герой советского фильма Дневник Карлоса Эспинолы (1976).